Tipsligan 2017 var den 28:e säsongen av Tipsligan och Finlands högsta division i fotboll.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor
 Officiell hemsida

2017 i Finland
Fotbollssäsongen 2017
2017